|-
| 3001 Michelangelo ||  || 24 ianuarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3002 Delasalle ||  || 20 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3003 Konček || 1983 YH || 28 decembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3004 Knud || 1976 DD || 27 februarie 1976 || La Silla || 
|-
| 3005 Pervictoralex ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 3006 Livadia ||  || 24 septembrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3007 Reaves || 1979 UC || 17 octombrie 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3008 Nojiri || 1938 WA || 17 noiembrie 1938 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3009 Coventry ||  || 22 septembrie 1973 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3010 Ushakov ||  || 27 septembrie 1978 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 3011 Chongqing ||  || 26 noiembrie 1978 ||  || 
|-
| 3012 Minsk ||  || 27 august 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3013 Dobrovoleva ||  || 23 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3014 Huangsushu || 1979 TM || 11 octombrie 1979 ||  || 
|-
| 3015 Candy || 1980 VN || 9 noiembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3016 Meuse || 1981 EK || 1 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 3017 Petrovič || 1981 UL || 25 octombrie 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3018 Godiva || 1982 KM || 21 mai 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3019 Kulin || 1940 AC || 7 ianuarie 1940 || Konkoly || G. Kulin
|-
| 3020 Naudts || 1949 PR || 2 august 1949 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3021 Lucubratio || 1967 CB || 6 februarie 1967 ||  || P. Wild
|-
| 3022 Dobermann || 1980 SH || 16 septembrie 1980 || Kleť || 
|-
| 3023 Heard || 1981 JS || 5 mai 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3024 Hainan ||  || 23 octombrie 1981 ||  || 
|-
| 3025 Higson || 1982 QR || 20 august 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 3026 Sarastro ||  || 12 octombrie 1977 ||  || P. Wild
|-
| 3027 Shavarsh ||  || 8 august 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3028 Zhangguoxi ||  || 9 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 3029 Sanders ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3030 Vehrenberg ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3031 Houston || 1984 CX || 8 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3032 Evans ||  || 8 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3033 Holbaek || 1984 EJ || 5 martie 1984 ||  || , , 
|-
| 3034 Climenhaga || A917 SE || 24 septembrie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 3035 Chambers || A924 EJ || 7 martie 1924 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3036 Krat || 1937 TO || 11 octombrie 1937 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 3037 Alku || 1944 BA || 17 ianuarie 1944 || Turku || 
|-
| 3038 Bernes ||  || 31 august 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3039 Yangel ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 3040 Kozai || 1979 BA || 23 ianuarie 1979 ||  || 
|-
| 3041 Webb || 1980 GD || 15 aprilie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3042 Zelinsky ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3043 San Diego || 1982 SA || 20 septembrie 1982 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 3044 Saltykov ||  || 2 septembrie 1983 ||  || N. V. Metlova, N. E. Kurocikin
|-
| 3045 Alois || 1984 AW || 8 ianuarie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 3046 Molière || 4120 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3047 Goethe || 6091 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3048 Guangzhou ||  || 8 octombrie 1964 ||  || 
|-
| 3049 Kuzbass || 1968 FH || 28 martie 1968 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 3050 Carrera || 1972 NW || 13 iulie 1972 ||  || 
|-
| 3051 Nantong || 1974 YP || 19 decembrie 1974 ||  || 
|-
| 3052 Herzen ||  || 16 decembrie 1976 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 3053 Dresden || 1977 QS || 18 august 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3054 Strugatskia ||  || 11 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3055 Annapavlova ||  || 4 octombrie 1978 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 3056 INAG ||  || 1 noiembrie 1978 || Caussols || 
|-
| 3057 Mälaren || 1981 EG || 9 martie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3058 Delmary ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3059 Pryor ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3060 Delcano ||  || 12 septembrie 1982 ||  || P. Wild
|-
| 3061 Cook ||  || 21 octombrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3062 Wren || 1982 XC || 14 decembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3063 Makhaon || 1983 PV || 4 august 1983 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 3064 Zimmer ||  || 28 ianuarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3065 Sarahill || 1984 CV || 8 februarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3066 McFadden || 1984 EO || 1 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3067 Akhmatova ||  || 14 octombrie 1982 ||  || L. V. Juravliova, L. G. Karacikina
|-
| 3068 Khanina ||  || 23 decembrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 3069 Heyrovský ||  || 16 octombrie 1982 || Kleť || 
|-
| 3070 Aitken || 1949 GK || 4 aprilie 1949 ||  || 
|-
| 3071 Nesterov ||  || 28 martie 1973 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 3072 Vilnius ||  || 5 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3073 Kursk ||  || 24 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3074 Popov ||  || 24 decembrie 1979 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 3075 Bornmann ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 3076 Garber ||  || 13 septembrie 1982 ||  || 
|-
| 3077 Henderson || 1982 SK || 22 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3078 Horrocks || 1984 FG || 31 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3079 Schiller || 2578 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3080 Moisseiev || 1935 TE || 3 octombrie 1935 ||  || P. F. Șain
|-
| 3081 Martinůboh || 1971 UP || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 3082 Dzhalil || 1972 KE || 17 mai 1972 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 3083 OAFA || 1974 MH || 17 iunie 1974 ||  || 
|-
| 3084 Kondratyuk ||  || 19 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3085 Donna || 1980 DA || 18 februarie 1980 ||  || 
|-
| 3086 Kalbaugh || 1980 XE || 4 decembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3087 Beatrice Tinsley ||  || 30 august 1981 ||  || , 
|-
| 3088 Jinxiuzhonghua ||  || 24 octombrie 1981 ||  || 
|-
| 3089 Oujianquan ||  || 3 decembrie 1981 || Nanking || Purple Mountain Observatory
|-
| 3090 Tjossem || 1982 AN || 4 ianuarie 1982 || Palomar || 
|-
| 3091 van den Heuvel || 6081 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3092 Herodotus || 6550 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3093 Bergholz || 1971 MG || 28 iunie 1971 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 3094 Chukokkala ||  || 23 martie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3095 Omarkhayyam ||  || 8 septembrie 1980 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 3096 Bezruč ||  || 28 august 1981 || Kleť || 
|-
| 3097 Tacitus || 2011 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3098 van Sprang || 4579 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3099 Hergenrother || 1940 GF || 3 aprilie 1940 || Turku || 
|-
| 3100 Zimmerman ||  || 13 martie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-